Pojem zrcadlo (případně zrcadlení) má více významů:

 Zrcadlo – povrch odrážející světlo
 Vypuklé zrcadlo – je stejně jako jiná zrcadla, založeno na principu odrazu světelných paprsků. Ohnisko a střed křivosti zrcadla se nachází za zrcadlem. Obraz v zrcadle je vždy zmenšený, což způsobuje, že se v zrcadle dokáže odrážet větší zorné pole (rozsah pozorované scény) než např. u rovinného zrcadla.
 Zrcadlo (architektura) – architektonický pojem pro dekorativní prvek – mírně vpadlou nebo vystouplou plochu různé velikosti a tvaru

 diagonální zrcadlo – jiný název pro zograskop (taky optický stroj s podpěrou, nebo diagonální optické zařízení); optické zařízení, které slouží k prohlížení stereoskopických obrazů. Zvyšuje pocit vnímání hloubky z plochy pozorovaného obrazu. Skládá se z otočného šikmého zrcadla s optickým objektivem a z dřevěného stojanu.

 tektonické zrcadlo – zvláštní horninový útvar se sklovitou strukturou

 Zrcadlo (loď) – plochá svislá část zádi lodi

 Zrcadlo (film) – film Andreje Tarkovského
 Zrcadlo (okres Jičín) – rybník v okrese Jičín na území obce Kopidlno, součást ptačí oblasti Rožďalovické rybníky
 Zrcadlo (okres Benešov) – rybník v okrese Benešov na území obce Vrchotovy Janovice
 Zrcadlo (okres Pardubice) – malý rybník v okrese Pardubice na území obce Choltice

 Zrcadlo, zrcadlo – desátý díl druhé řady seriálu Star Trek. Premiéra epizody v USA proběhla 6. října 1967, v Česku 6. prosince 2002.

 Zrcadlo králů – tibetsky Gjalrab salwä melong, je tradiční tibetská kronika ze 14. století, jejímž autorem je Sönam Gjalcchän (1312–1375).

 slangový termín ve sportu – protihráč hlídaný hráčem

 slangový termín ve vojenství – vojáku ke sledování přiřazený voják na opačné straně hranice

 Magnetické zrcadlo – tvar magnetického pole, který způsobuje odraz nabitých částic, pohybujících se tímto polem. Na principu magnetického zrcadla pracuje řada magnetických nádob, ale je i základem některých přírodních jevů, jako jsou například van Allenovy pásy.

 Zrcadlo (latinsky speculum) – literární žánr především středověké literatury

 Saské zrcadlo (německy Sachsenspiegel) – středověká právní kniha dochovaná v několika bohatě iluminovaných opisech. Autorem byl Eike von Repgow, který jej vytvořil v letech 1220–1233, pravděpodobně na zakázku pána z Falkenštejna. Nejdřív bylo nejspíš napsáno v latině a až potom přeloženo do dolnoněmčiny.

 Švábské zrcadlo, něm. Schwabenspiegel) – právní kniha sepsaná hornoněmecky jakýmsi augsburským františkánem v druhé polovině 13. století, která byla využívána hlavně v jihoněmecké oblasti. Švábské zrcadlo v obecných záležitostech vychází ze Saského zrcadla, resp. z na něho vycházejícího Deustchenspieglu.

 Vesmírné zrcadlo, někdy taky soleta či luneta – umělé kosmické těleso v podobě zrcadla, které je umístěno na oběžné dráze kolem kosmického tělesa. Má za cíl odrážet dopadající světlo například na povrch planety a tu následně osvětlovat či oteplovat.

 Zpovědní zrcadlo – Zpovědní zrcadlo je text probírající různé hříchy, poklesky, vášně. Zpovědní zrcadlo si může pročítat kajícník před zpovědí, aby si uvědomil, co všechno je hříchem a čím se ve svém životě prohřešil. V tomto zrcadle má pravdivě uvidět svůj duchovní stav ve světle učení svatých otců Církve.

 Vaginální zrcadlo, (Speculum) – lékařský nástroj, běžně nazývaný (vaginální) zrcadlo

 Kouř a zrcadla nebo Kouř a zrcadlo (anglicky Smoke and Mirrors) – 5. díl 2. série (a celkově jedenáctý) britského seriálu / sitcomu z prostředí informačních technologií IT Crowd (Partička IT). Význam fráze, resp. názvu lze přeložit jako „mlžit a zatloukat“.

 Mirror (angl. zrcadlo) – průběžně aktualizovaná kopie serveru, resp. webové stránky

 Sazební obrazec – předloha k sazbě stránky, žargonem zvaná špígl

Související články 
 Zrcadlení disku – jedna z konfigurací RAID
 Zrcadlení – v matematice označuje osovou nebo rovinnou souměrnost
 Za zrcadlem a co tam Alenka našla (známé i pod názvem Alenka za zrcadlem a s čím se tam Alenka setkala ) je kniha Lewise Carrolla, vyšla v roce 1871. Jde o volné pokračování knihy Alenka v říši divů.

 Reflektor

Podobné výrazy 
 zrcátko
 zrcadlovka

Reference a poznámky

Externí odkazy